IGA kan syfta på: 

 IGA – en tävling som hålls vartannat år där de deltagande medlemmarna, representerande olika öar, se Internationella öspelen.
 IGA – Smeknamn för en japansk datorspelsdesigner, programmerare och producent, se Koji Igarashi